Tenisový turnaj WTA Medibank International Sydney 2011 se konal ve dnech 9. až 15. ledna v australském Sydney venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA Premier Tournaments a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 600 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Caroline Wozniacká (2. kolo)
  Věra Zvonarevová (2. kolo)
  Kim Clijstersová (finále)
  Samantha Stosurová (2. kolo)
  Francesca Schiavoneová (1. kolo)
  Jelena Jankovićová (1. kolo)
  Viktoria Azarenková (čtvrtfinále)
  Li Na

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (1. kolo)
  Liezel Huberová /  Naděžda Petrovová (semifinále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (finále)
  Cara Blacková /  Anastasia Rodionovová ''(1. kolo)

Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= G Dulko  F Pennetta
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=[7]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= K Jans  A Rosolska
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=[10]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= V Azarenka  M Kirilenko
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= J Craybas  R Stubbs
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= K Peschke  K Srebotnik
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= T Bacsinszky  R Voráčová
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[7]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Görges  L Raymond
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= A Hlaváčková  L Hradecká
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09=| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= M Niculescu  Jen C’
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=[3]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ťia-ž. Čuang  Sie Su-wej
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=[10]
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= C Black  A Rodionova
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=[7]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Sydney International
WTA Tour 2011
Tenis v Austrálii v roce 2011